Вим Не́леман (; ) — нидерландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Нидерландов участник  (заняли седьмое место) и шестнадцати  (лучший результат — шестое место в ). В составе смешанной сборной Нидерландов участник двух  (лучший результат — девятое место в ). В составе мужской сборной ветеранов Нидерландов участник трёх  (лучший результат — пятнадцатое место в ).

Играл в основном на позиции четвёртого, был скипом команды.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 De Havenloods Hillegersberg/ Schiebroek - 12 december 2018
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Нидерландов
Тренеры Нидерландов по кёрлингу